Corda
Ou ainda:
Cordão (canção)
Cordão (carnaval)
Cordão umbilical

Desambiguação